Frank Murphy può riferirsi a:

 Frank Murphy (1890-1949), uomo politico e giurista statunitense
 Frank Murphy (1889-1980), astista statunitense
 Frank Murphy (1947-), mezzofondista irlandese
 Frank Murphy (1981-), rugbista a 15 irlandese